Rozelle é uma estação ferroviária  e esta sendo preparada para ser uma das estações terminais do Metro de Sydney.

A estação terá uma plataforma em forma de ilha e será inaugurada em 2014.

A estação esta localiza no subúrbio de mesmo nome, e fica na região oeste de Sydney, no estado de Nova Gales do Sul, Austrália.

Metro de Sydney